Mårtentjärn eller Mårtenstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mårtentjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (15,8 ha)
Mårtenstjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn